Sangala steht für:
 Sangala, antiker Name der Stadt Sialkot in Pakistan
 Sangala, fiktiver Staat in Afrika, siehe 24 (Fernsehserie)/Staffel 7

Personen:
 Aaron Sangala (* 1958), malawischer Politiker
 James Sangala (* 1986), malawischer Fußballspieler
 James Frederick Sangala (um 1900–1961), Politiker in Nyassaland
 Twaibu Sangala († 1983), malawischer Politiker